Stati Uniti d'America
Creekside – città  della Contea di Jefferson, Kentucky
Creekside – borough della Contea di Indiana, Pennsylvania